Aurich (stad), een stad in Duitsland 
Landkreis Aurich, de daaromheenliggende Landkreis